Copeland Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Copeland Hill (Indiana)	
 Copeland Hill (Maine)	
 Copeland Hill (Massachusetts)	
 Copeland Hill (New Hampshire)	
 Copeland Hill (New York)	
 Copeland Hill (Tennessee)